

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steinc“ beginnt.

Steinc 



Steinck 
 Steincke, Berndt (* 1943), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Steincke, Karl Kristian (1880–1963), dänischer sozialdemokratischer Politiker und Jurist